Вели́кие Комя́ты () — село в Виноградовской городской общине Береговского района Закарпатской области Украины.

История 
В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза.

Население по переписи 2001 года составляло 6772 человека.

В селе действует православная церковь.

Известные жители и уроженцы 
 Василий Попович (1796—1864) — епископ мукачевский, деятель русинского культурного возрождения.

Примечания

Ссылки 
 Великие Комяты на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области